Пали́вода:

 Відчайдушна людина, що нікого і нічого не боїться і ні перед чим не зупиняється. Синоніми: шиба́йголова, зірви́голова, бешке́тник. Походить від словосполучення "пали вода" - тобто людина, козак,  який може здійснити нездійснене.
 Той, хто поводить себе пустотливо, несерйозно; бешкетник, пустун.

Населені пункти 

Паливода — село в Україні, Ніжинському районі Чернігівської області

Прізвище 

 Паливода Іван Симонович (1885—1985) — український політичний діяч, за доби УНР — міністр пошти і телеграфу, в еміграції — педагог і церковний диригент
 Паливода Олег Григорович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Паливода Петро Семенович (1959) — український поет, перекладач
 Паливода — літературний псевдонім Карпенка Степана Даниловича
 Юзеф Паливода (1917—2007) — польський правник, фахівець з адміністративного та сільськогосподарського права, громадський діяч.
 Марцелій Паливода (1840—1895) — львівський римо-католицький священник, доктор богослов'я, педагог, професор канонічного права, ректор Львівського університету (1892—1893).
 Паливода Іван Гнатович (1924—2004) — український оперний (ліричний тенор) і концертний співак, педагог, викладач сольного співу Київського вищого музичного училища ім. Р. М. Глієра.

Посилання 

 Словник української мови в 11 томах. — Том 6, 1975. — Стор. 27.

Українські прізвища